Příjmení Pivoňka nosí více významných osobností:

 Alois Pivoňka – vícero nositelů
 Bohdan Pivoňka (* 1940) – český evangelický farář
 Karel Pivoňka (1907–1986) – český fagotista
 Kateřina Pivoňková (* 1979) – česká sportovkyně, plavkyně
 Michal Pivoňka (* 1966) – český lední hokejista
 Pavla Pivoňka Vaňková (* 1976) – česká politička hnutí STAN, poslankyně
 Rudolf Pivoňka (* 1952) – český lední hokejista

Externí odkazy